El término corresponsal hace referencia a varios artículos:

Periodismo 
corresponsal, periodista que envía noticias a un medio de comunicación desde otra ciudad o desde el extranjero, en donde suele residir;

Banca 
 a un corresponsal bancario, un servicio financiero ofrecido por un negocio local bajo la autorización de una entidad bancaria;
 a una cuenta corresponsal, una cuenta  creada a través de una corresponsalía bancaria.